Municipio de Osceola puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Osceola (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Osceola (condado de Grant, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Osceola (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Stark.
 Municipio de Osceola (condado de Clarke, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clarke.
 Municipio de Osceola (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Osceola (condado de Houghton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Houghton.
 Municipio de Osceola (condado de Osceola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Osceola.
 Municipio de Osceola (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Osceola (condado de Camden, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Camden.
 Municipio de Osceola (condado de St. Clair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Clair
 Municipio de Osceola (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.